Московский пожар
 Московский пожар (1488)
 Московский пожар (1547)
 Московский пожар (1571)
 
 Московский пожар (1737)
 Московский пожар (1812)

См. также 
 Пожары в Москве